Cilleruelo de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cilleruelo de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Cilleruelo de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar